

Zemljopis 
 bezdan (reljef)
 Bezdan (Sombor, Srbija), naselje u općini Sombor, Vojvodina, Srbija
 Novi Bezdan, naselje u Baranji;
 šumski predjel Bezdan u Baranji jugozapadno od Darde blizu rijeke Drave, nasuprot ušću Karašice u Dravu;
 predjel Bezdan u Semberiji (BiH sjeverno od Bijeljine blizu naselja Crnjelovo Donje;
 rječicu Bezdan istočno od Vrgorca;

Umjetnost 
 Bezdan (1910), danski igrani film redatelja Urbana Gada iz 1910. godine;
 Bezdan (1955), mađarski igrani film redatelja  Lászla Ranódyja iz 1955. godine;
 Bezdan (1989), film Jamesa Camerona

 dramsko djelo hrvatskog književnika Ulderika Donadinija;

Ostalo 
Riječ bezdan može imati i oblik bezdanj:
 Bezdanj, krajnji jugoistočni rt jadranskog otoka Koločepa;

Izvori
 , ,